Шмидт, Алексей:

 Шмидт, Алексей Анатольевич (род. 1983) — российский шоссейный и трековый велогонщик.
 Шмидт, Алексей Викторович (1894—1935) — советский археолог и востоковед, один из основателей Прикамской археологии.